Sankt Eriks kapell kan avse
Sankt Eriks kapell, Kumla
Sankt Eriks kapell, Kungsholmen
Sankt Eriks kyrka, en kyrkobyggnad i Sollentuna
Sankt Eriks kapell, Berthågal i Berthåga utanför Uppsala
Sankt Eriks kapell, Uppsala i Uppsala, söder om Uppsala domkyrka och rivet på 1700-talet.